HI, Hi eller hi kan avse: 

 HI – en ideell förening vars medlemmar är staten och Sveriges Kommuner och Landsting, se Hjälpmedelsinstitutet
 HI – en kemisk förening, se Vätehalid
 HI – ett index som kombinerar lufttemperatur och relativ fuktighet, se Värmeindex
 hi – ISO 639 alpha-2 kod för Hindi
 H I-region – ett interstellärt moln